Сильвия Филлер (, 1953 — 6 декабря 1971) — аргентинская студентка архитектурного факультета Университета Мар-дель-Плата, убитая членами ультраправого «эскадрона смерти» за руководство студенческим движением.

Ссылки 
 Esteban Pablo Soroeta y Juan Marco García. «A treinta años del asesinato de Silvia Ana Filler». 2001.
 Simon Morales. «1971: El asesinato de Silvia Filler, el crimen olvidado de la proto Triple A». Izquierda Info. 2001.
 Luis María Rafaldi. «Declaración testimonial de sobre el homicidio de Silvia Filler». ADUM. 2007.
 Diego Malbernat (colaboración Carolina D’Alessandro). «La Feliz: Camino hacia Videla». Periodismo Social. 2009.

Активисты студенческого движения
Революционеры Аргентины